Wigernæs ist der Familienname folgender Personen:
 Ine Wigernæs (* 1969), norwegische Skilangläuferin
 Ingrid Wigernæs (* 1928), norwegische Skilangläuferin